Крукид Крик има више значења:
 Крукид Крик (Аљаска)
 Крукид Крик (Џорџија)